Die Accokeek waren ursprünglich ein Indianerstamm, der heute ausgestorben ist.

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Accokeek (Maryland), census designated place (CDP) im Prince George’s County
 Accokeek Acres, Prince George’s County
 Accokeek Lawn, Prince George’s County
 North Accokeek, Prince George’s County

im NRHP gelistete Objekte:
 Accokeek Creek Site, in Accokeek, Maryland, ID-Nr. 66000909
 Accokeek Furnace Archeological Site (44ST53), in Stafford, Virginia, ID-Nr. 84003598

Sonstiges:
 Accokeek (Plantage), seit 1662 Familiensitz der Politikerfamilie Mason
 Accokeek Creek, Fließgewässer im US-Bundesstaat Virginia
 USS Accokeek (ATA-181), ein Hilfsschiff der US-Navy